Barca (okres Rimavská Sobota) (Hongaars: Baraca), een gemeente in Slowakije
Barca, een stadsdeel van Košice (stad in Slowakije)
Barca (Spanje), een gemeente in Spanje
Barca (Portugal), een plaats in Portugal
Barca (Cyrenaica), een oude stad in Libië, tegenwoordig Al Marj geheten
Barca (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie dikkopjes
Barça, bijnaam van FC Barcelona
VV Barça, een voetbalclub uit Breda
Barca di Gazzolo, een plaats in de Italiaanse gemeente Borzonasca

Zie ook 
 Bârca (doorverwijspagina)